Jared Newson (1984) – cestista statunitense
Jeremy Newson (1947-2020) – attore statunitense
Marc Newson (1963) – designer australiano
Thomas Newson (1994) – disc jockey e produttore discografico olandese